

Patronyme
 Antoine Chevandier, (1822-1893),  est un homme politique français.
 Eugène Chevandier de Valdrome, (1810-1878), est un homme politique et industriel français.
 Jean Auguste Chevandier de Valdrome (1781-1865), homme politique français.
 Paul Chevandier de Valdrome (1817-1877), est un peintre français.

Homonymie
Homonymie de patronyme